Das Doppelgesicht – film del 1917 diretto da Alfred Halm
Das Doppelgesicht –  film del 1920 diretto da Mutz Greenbaum